Мулловка — посёлок городского типа в Мелекесском районе Ульяновской области России. Население на 2020 г. — 5477 человек.

География 
Расстояние до административного центра г. Димитровград — 16 км. Расстояние до Ульяновска — 77 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции — 18 км. Находится на р. Сосновка и прудах: Мингулевский, Красотка и Фабричный.

История 
Основан в 1706 году на землях, принадлежащих А. Д. Меньшикову.

В 1780 году село Рождественское Мулловка с 398 ревизских душ вошла в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. В 1796 году — в Симбирской губернии.

Текстильная фабрика является одним из старейших предприятий Ульяновской области (основано в 1785 году). Помещик Степан Григорьевич Мельгунов, отдавая дань моде того времени, закупил 6 станков. К тому моменту 56 рабочих зa один сезон (с осени до весны) вырабатывали до полутора тысяч аршин суровья (одна тысяча метров). Предприятие за короткий срок окупилось и стало приносить доход. Впрочем, самой крупной текстильной фабрикой губернии суконная мануфактура стала лишь при правлении князей Трубецких. Максимальная выработка в те годы достигала 215 тысячи аршин в год (150 тыс. метров). За годы войн, революции и реформ фабрика пережила много падений и подъёмов. Кризис 90-х годов прошлого столетия, также не обошел стороной и Мулловскую суконную фабрику. Руководство фабрики в поисках выхода из сложившейся ситуации остановило свой выбор на производстве текстильной обивки для сидений автомобилей. Переход на производство новой продукции потребовал разработки новых технологий: производства тканей из полиэфирных нитей, дублирования тканей нетканым полотном и полиуретаном.

В 1804 году, на средства помещика С. Г. Мельгунова, была построена каменная трехпрестольная Христорождественнская церковь. Престолы: во имя Казанской Божьей Матери, Николая Чудотворца и Рождества Христова .

В 1851 году село вошло в состав Ставропольского уезда Самарской губернии.

В 1859 году в селе Рождественское (Мулловка), при реке Сосновка, было 217 дворов, одна православная церковь, две фабрики и одна лесопильня.

На 1930 год село являлось админ. центром, в который вхолили: с. Мулловка, Мулловский совхоз, с. Мулловская суконная фабрика, пос. Мильгунов, пос. Степановка, дер. Сосновка, дер. Наяновка.

Статус посёлка городского типа — с 1944 года.

В 1952—1956 годах, во время строительства Куйбышевской ГЭС, к Мулловке были доприселены жители затаплеваемого села Наяновка.

Экономика 
В Мулловке сегодня функционируют около 50 предприятий и объектов среднего бизнеса. Основные предприятия:
 ООО «Матэко» (производство чулочно-носочных изделий) — современное российское предприятие, имеющее собственную производственную базу и складские помещения, что позволяет организовать полный цикл производства, начиная от входного лабораторного контроля исходного сырья и заканчивая складами временного хранения готовой продукции
 ООО «Веретено» (производство шинельного сукна) — каждая третья шинель наших солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, была сшита из шинельного сукна Мулловской суконной фабрики.
 ООО «Гиппократ» (производство медицинского спирта и настоек пустырника, валерианы, боярышника, а также корвалола). По данным газеты «Ведомости», к 2010 году это предприятие производило до 30 % лекарственных настоек в России (в объёмном выражении).

Население

Экология и климат 
В непосредственной близости располагается комплексный ботанический памятник природы «Реликтовые леса».

Часть территории поселка попадает в пределы санитарно-защитной зоны ГНЦ НИИАР, которая установлена круговой с радиусом 5 км и центром на оси высотной трубы вентиляционного центра института., в связи с чем существуют опасения о негативном воздействии радиации на население поселка.,.

В Мулловке преобладает континентальный климат. Зимы холодные и длительные а лето теплое с ясной погодой. Самый холодный месяц – Январь со средней температурой примерно -9,5° по градусу цельсия. Самый теплый месяц – Июль со средней температурой примерно +19,2° по градусу цельсия.

Среднее годовое количество осадков – 445 мм.

Спорт 
В 1973 г. «Текстильщик» стала называться Мулловская суконная фабрика.

Пришедшие с Великой Отечественной войны фронтовики создали команду «Красный труд». Инициатором этого стал орденоносец-фронтовик Ахтам Сиразетдинов его поддержало руководство суконной фабрики. Команда выступала на первенство города Мелекесса и Ульяновской области. За эту команду играли фронтовики Захаров А., Фетисов В., Петров Н., Гвозднов Вл., Мальцев М.

Команда «Текстильщик» выигрывала чемпионат Ульяновской области, была его многократным призёром, участвовала в финалах кубка области. Многократные чемпионы г. Мелекесса — Димитровграда, обладатели кубка города, и призёры чемпионата города, с начала проведения чемпионата Мелекесского района с 1960 г. «Текстильщик» является бессменным победителем этих соревнований.

В настоящее время футбольная команда «Текстильщик» выступает в чемпионате г. Димитровграда и Мелекесского района. Команда «Текстильщик» имеет свою базу стадион с трибунами, спортзал 36х18 все условия для тренировок как взрослых так и детей При команде созданы 3 группы подготовки где занимаются дети в возрасте от 2000 гр. До 1994 гр. Эти команды успешно выступают в чемпионате г. Димитровграда, а также детских турнирах на призы «Кожаного мяча».

Известные уроженцы 
 Ухов Валентин Петрович (1908—1957) — советский военачальник, генерал-майор авиации. Во время ВОВ некоторое время был непосредственным командиром «Сына Вождя» Василия Сталина.
 Колода Вячеслав Геннадьевич — советский, российский, казахстанский футболист, нападающий.

Достопримечательности 
 В 1,5 км к западу у северной стороны шоссе Ульяновск-Димитровград сохранился участок земляного вала Закамской засечной черты длиной до 1 км, два городища XVII века и средневековое селище между ними. В 2004 году на этом участке был установлен памятный знак «Здесь проходила граница России с 1656 по 1736 гг.».
 Памятник природы Реликтовые леса.
 Родник «Менгулевский».
 Родник на р. Сосновка.
 Обелиск воинам Великой Отечественной войны (р.п. Мулловка (в совхозной части), 1975 г.)
 Обелиск воинам Великой Отечественной войны (р.п. Мулловка, (в фабричной части), 1970 г.)
Церковь Рождества Христова. 
Часовня
Мельница
Абикин дом

Транспорт 
Внутрипоселковый транспорт представлен автобусами и маршрутными такси. С автостанции поселка регулярно отправляются автобусы в Самару, Ульяновск, Чердаклы, Заволжье, Озерки, Димитровград, Тольятти.

Городские легенды 
По рассказам местного краеведа С. Г. Суркова:«Ходит легенда, что около ста лет назад в местном пруду мужики утопили вора-конокрада. Перед смертью цыган наслал проклятье на всех, кто когда-либо будет жить на этой земле или проезжать по ней. Местные жители уверяют, что именно из-за этого проклятья в Мулловке постоянно что-то происходит.»Существует легенда о жительнице поселка Прасковье Алексеевне Калинычевой, которая периодически засыпала летаргическим сном, длящемся недели и даже месяцы.

Фотографии

Примечания 

21. https://novayagazeta.ru/articles/2017/10/10/74139-tseloe-ozero-fanfurikov

Источники 
 
  
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000. — Т. 1: А — М. — 397 с. — 4000 экз. — ISBN 5-8426-0224-5.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Мелекесского района
Посёлки городского типа Ульяновской области